Аффонсо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аффонсо, Дениза (род. 1944) — камбоджийская писательница, мемуарист.
 Аффонсо, Маурисио (род. 1992) — уругвайский футболист, играющий на позиции нападающего.